Saint-Germain-Laval puede referirse a: 

 Saint-Germain-Laval, comuna francesa situada en Loira.
 Saint-Germain-Laval, comuna francesa situada en Sena y Marne.